Ján Ruman Driečny (starszy) – (I poł. XIX wieku), przewodnik tatrzański, ojciec
 Ján Ruman Driečny (młodszy) – (II poł. XIX wieku), przewodnik tatrzański, syn